Kabinett Clemenceau steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Clemenceau I
 Kabinett Clemenceau II